El Condado de Bell es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Bell (Kentucky)
 Condado de Bell (Texas)